Wörther See oder Wörthersee ist der Name folgender Seen:

 Wörther See, künstlicher See im Landkreis Landshut
 Wörthersee, See in Kärnten

Siehe auch:

 Wörthsee, See im Landkreis Starnberg, Bayern
 Wöhrder See, Stausee in Nürnberg